Warnock peut faire référence à :

Patronyme 
 Craig Warnock (1970-), acteur britannique ;
 John Warnock (1940-), informaticien américain ;
 Mary Warnock (1924-2019), philosophe britannique ;
 Neil Warnock (1948-), footballeur et entraîneur anglais ;
 Raphael Warnock (1969-), pasteur et homme politique américain ;
 Stephen Warnock (1981-), footballeur anglais.

Prénom 
 John Warnock Hinckley Jr. (1955-), criminel américain.

Voir aussi 
 Dilemme de Warnock

Homonymie de patronyme